1995 Голяма награда на Монако е 42-рото за Голямата награда на Монако и пети кръг от сезон 1995 във Формула 1, провежда се на 18 май 1995 година по улиците на Монте Карло, Монако.

Репортаж 
Състезанието е спряно и рестартирано заради инцидент между Жан Алези, Герхард Бергер и Дейвид Култард на първия завой.

След състезанието отборът на Симтек прекратява участието си във Формула 1 поради банкрут. Това е последния път в който се състезават 26 болида до сезон 2009.

Карл Вендлингер е заменен от победителя за предишното издание на Формула 3000 Жан-Кристоф Буйон в отбора на Заубер Ф1. Марк Блъндел отново замества в Макларън вече напусналия Найджъл Менсъл за оставащите състезания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Външни препратки

Източници 
 

Голяма награда на Монако